Fissió nuclear, reacció nuclear per la qual un nucli atòmic es divideix en dos o més nuclis lleugers i altres subproductes alliberant energia.
 Fissió binària